Авл Манлий Вульсон (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Манлиев.

В 474 году Авл Манлий (согласно Ливию — Гай Манлий) был консулом совместно с Луцием Фурием Медуллином. По жребию ему достались Вейи; Манлий осадил город и заставил его жителей подписать перемирие на 40 лет, выгодное для Рима. За эту победу он получил от сената пеший триумф.

В дальнейшем оба консула сосредоточили свои силы на сопротивлении земельному закону, предложенному народными трибунами, за что по окончании их полномочий были привлечены к суду. Но накануне суда обвинитель (трибун Гней Генуций) был убит, так что обвинение не было предъявлено.

Двадцатью годами позже сенатор по имени Авл Манлий вместе с двумя своими коллегами был отправлен в Афины, чтобы ознакомиться с законодательством Афин и других греческих государств (454 год до н. э.). По возвращении все послы вошли в состав коллегии децемвиров. Несмотря на отсутствие в источниках единого мнения о преномене консула Манлия, принято считать, что консул и децемвир — одно и то же лицо.

Примечания 

Манлии Вульсоны
Военачальники V века до н. э.